Das Adjektiv lateral () steht für:

 seitlich, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen#lateral
 seitwärts, zum Beispiel bei der Diversifikation (Wirtschaft)

Das Substantiv Lateral steht für:

 Lateral (Phonetik), ein seitlich im Mund gebildeter Laut
 Lateral (Rätsel), Rätselart
 Lateral (Pferd), Sieger des Iffezheimer Kronimus Rennen 2005

Siehe auch:
 Lateralisation
 Laterales Denken
 Lateralfläche
 Lateralsystem in der Schifffahrt (seitliche Markierung des Fahrwegs)
 Bilateralität, Multilateralität